

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Wólki – część miasta Nowy Sącz
 Wólki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Wólki – kolonia w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice

Zobacz też 
 Wólka